The Collection – album kompilacyjny grupy Camel z 1985 roku
 The Collection – album Amy Grant z 1986 roku
 The Collection – album kompilacyjny grupy Hawkwind z 1996 roku
 The Collection – album Venom z 2000 roku
 The Collection – album grupy Dio z 2003 roku
 The Collection – album Alanis Morissette z 2005 roku
 The Collection – album Michaela Jacksona z 2009 roku
 The Collection – album kompilacyjny saksofonisty Kenny’ego G